Der Beijing International Challenger 2011 war ein Tennisturnier für Damen in Peking. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 1. bis 7. August 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Peking